Heiban ist

 ein Ort in Sudan, siehe Heiban (Sudan),
 eine Ethnie in Sudan, siehe Heiban (Volk),
 eine Sprache in Sudan, siehe Heiban (Sprache),
 eine Sprachgruppe, siehe Heiban-Sprachen.